Бе́рчелл, или Бёрчелл (), — английская фамилия. Известные носители:
 Берчелл, Крис (род. в 1984) — тринидадский футболист, участник чемпионата мира 2006.
 Бёрчелл, Френсис (1873—1947) — британский крикетчик, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Берчелл, Уильям Джон (1782—1863) — британский ботаник, натуралист.

Примечания